

Partiti Politici 
 PCP – Partito Comunista Portoghese.

Codici 
 PCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Príncipe (São Tomé e Príncipe)

Matematica 
 PCP – problema delle corrispondenze di Post

Medicina 
 PCP – abbreviazione dell'allucinogeno Fenciclidina (dall'inglese phenylcyclohexylpiperidine)
 PCP – abbreviazione del pentaclorofenolo, composto organoclorato usato come pesticida e disinfettante
 PCP – abbreviazione per la polmonite da Pneumocystis jirovecii (in precedenza denominato Pneumocystis carinii)

Elettronica 
 PCP – Peripheral Control Processor in alcuni microcontrollori della famiglia Infineon TriCore

Musica 
 PCP – Planet Core Productions, prima etichetta discografica di musica hardcore e pseudonimo di uno dei DJ fondatori, Marc Acardipane.

Economia 
 PCP – pre commercial procurement